Rzut oszczepem kobiet był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas XI mistrzostw Europy w Rzymie. Kwalifikacje rozegrano 2 września, a finał 3 września 1974 roku. Zwyciężczynią tej konkurencji została reprezentantka Niemieckiej Republiki Demokratycznej Ruth Fuchs, która w finale ustanowiła rekord świata wynikiem 67,22 m. W rywalizacji wzięło udział dziewiętnaście zawodniczek z trzynastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Minimum wynosiło 54,00 m.

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Rzut oszczepem kobiet